De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1972 op het stratenparcours in München vond plaats op zondag 10 september 1972. De wedstrijd startte om 15:00 lokale tijd en werd gewonnen door de Amerikaan Frank Shorter.

Records

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 1972